Дональд Уоррен «Д. В.» Моффетт (; род. 26 октября 1954, Хайленд-Парк, США) — американский актёр театра и кино. В России известен благодаря многочисленным ролям в сериалах канала ABC Family и роли Джона Кенниша из сериала «Их перепутали в роддоме».

Биография 
Дональд родился 26 октября 1954 года, Хайленд-Парк, Иллинойс.

Он взял себе псевдоним «Д», чтобы избежать путаницы с британский актёром Дональдом Моффатом.

В 1969—1974 годах Дональд посещал частную среднюю школу в Германии, (Schule Schloss Neubeuern). После окончания Стэнфордского Университета, где он специализировался в области политических наук, он снова оказался в Чикаго, работал инвестиционным банкиром. Он попал к другу в St. Nicholas Theater Company по наитию, где он начал обучение у Уильяма Мэйси. Вскоре после этого он основал собственный театр Remains Theater.

Карьера в кино для Дональда началась в 1985 году с роли в фильме «Ранний мороз».

Личная жизнь 
С 1997 года женат на Кристал Роджерс, имеют двоих детей.

Фильмография

Роли в театре

Примечание

Ссылки 
 D.W. Moffett’s biography on filmbug